Макриница може да се отнася за:

 Мътница, село в Сярско, Гърция, чието гръцко име е Макриница;
 Макриница, село в Пилио, Гърция.